Army Men — это серия видеоигр, разработанных компаниями 3DO и Global Star Software. В основе сюжета — конфликт между четырьмя видами игрушечных солдатиков, отличающихся по цвету: зелёный, коричневый, синий и серый. Красные и Оранжевые, а также, в гораздо меньшей степени, Чёрные, также принимают участие в сюжете. В игре Army Men: Toys in Space были введены дополнительные виды: Галактическая армия и Пришельцы.

Игры серии 

Серии компьютерных игр Take-Two Interactive
Серии компьютерных игр 2K Games